Mistrzostwa Świata w Snookerze 1984 (ang. 1984 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1983/1984, rozegrany w dniach 21 kwietnia–7 maja 1984 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał obrońca tytułu, Anglik Steve Davis, który w finale pokonał swojego rodaka Jimmy White'a 18–16.

Nagrody 

 Zwycięzca: L44 000
 II miejsce: L22 000
 Półfinalista: L12 700
 Ćwierćfinalista: L6 600
 Ostatnia 16: L4 350
 Ostatnia 32: L2 200

 Najwyższy break turnieju: L4 000
 Break maksymalny: L15 000

 Łączna pula nagród: L200 000

Wydarzenia związane z turniejem 
Ta część zostanie uzupełniona w najbliższym czasie

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1984 w sporcie
1984 w Wielkiej Brytanii